El acrónimo OU puede hacer referencia a:
Universidad de Ohio (en inglés Ohio University);
Universidad de Oklahoma (en inglés Oklahoma University).

Siglas